

Жінки 
 Сауніна Людмила Федорівна (* 1952) — російська шахістка, гросмейстер серед жінок.

Чоловіки 
 Саунін Василь Павлович (1928—2003) — передовик чорної металургії, бригадир труболиварників, Герой Соціалістичної Праці.
 Саунін Володимир Іванович (* 1940) — радянський самбіст, дзюдоїст і борець вільного стилю, чемпіон СРСР й світу.